«Прекрасна Антигуа, ми славимо тебе» () — державний гімн Антигуа і Барбуди. Неофіційно прийнятий у 1967 році і затверджений у 1981 після набуття повної незалежності. Вірші — Новель Гамільтон Річардс. Музика — Волтер Гарнет Пікарт Чемберс.

Текст 
Fair Antigua and Barbuda!
We thy sons and daughters stand
Strong and firm in peace or danger
To safeguard our native land
We commit ourselves to building
A true nation brave and free;
Ever striving, ever seeking,
Dwell in love and unity

Raise the standard! Raise it boldly!
Answer now to duty's call
To the service of thy country,
Sparing nothing, giving all;
Gird your loins and join the battle
'Gainst fear, hate and poverty,
Each endeavouring, all achieving,
Live in peace where man is free.

God of nations, let Thy blessings
Fall upon this land of ours;
Rain and sunshine ever sending,
Fill her fields with crops and flowers;
We her children do implore Thee,
Give us strength, faith, loyalty,
Never failing, all enduring
To defend her liberty.
Антигуа і Барбуда
Національні символи Антигуа і Барбуди
Пісні 1967

Примітки